La quinzena edició del Campionat d'Europa de seleccions nacionals de raquetbol es va disputar a la ciutat francesa de Nanterre, a prop de París, entre el 3 i el 9 d'agost de 2009 amb la participació de set seleccions masculines i tres de femenines.

Aquest campionat constà d'una competició d'equips nacionals masculina i femenina, i de competicions individuals i dobles per categories.

A la masculina es van dividir les seleccions en dos grups que van portar a disputar les semifinals i final, i a la femenina van competir en format de lligueta. La classificació final de seleccions també inclou una combinada amb els resultats masculins i femenins. Cada enfrontament constà de dos partits individuals i un de dobles.

Les 7 seleccions nacionals masculines van ser Alemanya, Bèlgica, Catalunya, França, Irlanda, Itàlia i els Països Baixos; i les 3 femenines van ser Alemanya, Catalunya i Irlanda. A les competicions individuals, dobles, júnior i sènior hi van participar més de 50 esportistes.

Competició de seleccions masculines

Primera fase

Fase final 

Semifinals

5a-7a posicions

5a i 6a posicions

3a i 4a posicions

FINAL

Classificació final masculina

Competició de seleccions nacionals femenines

Classificació final femenina

Competició individual masculina

Competició individual femenina

Competició de dobles masculina

Competició de dobles femenina

Referències

Vegeu també 
 Campionat d'Europa de raquetbol

Raquetbol
Competicions esportives del 2009
Competicions esportives a França